Первый дивизион 1955/1956 — 53-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 сентября 1955 года и закончился 27 мая 1956 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1955/1956
Бельгия
Бельгия
1955 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1956 году